Кукмарь — название населённых пунктов:

Россия 
 Кукмарь — деревня в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл.
 Кукмарь — деревня в Советском районе Республики Марий Эл.